Krydsogtværs har flere betydninger:
 Kryds og tværs (krydsordsopgave)
 Kryds og tværs (traversering)